Kersaint (en ) peut faire référence à :

Toponymes 
 Kersaint-Plabennec, une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne ;
 Kersaint (Landunvez), un hameau de la commune de Landunvez, également située dans le Finistère.

Patronymes 
Plusieurs membres du la famille de Coëtnempren de Kersaint se sont illustrés dans la Marine royale :
 Guy François de Kersaint (1703-1759), chef d'escadre. Tué au combat à la bataille des Cardinaux.
 Armand de Kersaint (1742-1793), vice-amiral, écrivain et conventionnel, fils du précédent. 
 Claire de Duras (née de Kersaint), fille d'Armand de Kersaint, écrivaine surtout connue pour son roman Ourika, publié en 1823, qui analyse les questions d’égalité raciale et sexuelle.
 Guy Pierre de Kersaint (1747-1822), contre-amiral, fils de Guy François de Kersaint, frère d'Armand de Kersaint.

Bâtiments militaires 
Cinq bâtiments de la Marine nationale française ont porté le nom de , en hommage au vice-amiral Armand de Kersaint.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme